Светски гран-при у одбојци 2012. је било 20. издање овог одбојкашког такмичења. Учествовало је 16 репрезентација, а на завршни турнир се пласирало 6 репрезентација. Завршни турнир је одигран од 27. јуна до 1. јула у Нингбоу, Кина.

Прво место је освојила репрезентација САД којој је ово била пета титула у овом такмичењу. Друго место је заузео Бразил, док је Турска била трећа. Занимљиво је да је Турска била једина европска репрезентација која се успела квалификовати на завршни турнир.

Квалификације 

 [1] Две најбоље пласиране екипе из Јужне Америке и четири из Средње и Северне Америке су се квалификовале.
 [2] Три најбоље пласиране екипе изузев Кине су се квалификовале.
 [3] У баражу су играле најбоља афричка репрезентација Алжир и следећа најбоља репрезентација из Азије која се није квалификовала (Тајпеј).

Систем такмичења 
У првом кругу такмичење се играло три недеље. Сваке недеље су играна по четири турнира у различитим градовима. Води се једна табела за све турнире. На завршни турнир се пласирало пет првопласираних репрезентација (не укуључујући Кину као домаћина завршног турнира).

Систем бодовања је следећи:
 За победу 3:0 или 3:1, победник добија 3 бода, а поражени 0 бодова,
 За победу 3:2 победник добија 2 бода, а поражени 1 бод.

Календар 
{|class="wikitable"
!colspan=4|Прва недеља8–10. јун 2012.
|-
!width=18%|Група A:Макао, Кина
!width=18%|Група Б:Санто Доминго, Доминиканска Република
!width=18%|Група Ц: Бусан, Јужна Кореја
!width=18%|Група Д:Лођ, Пољска
|-
|
 
 
 
 
|
 
 
 

|
 
 
 

|
 
 
 
 
|-
!colspan=4|Друга недеља15–17. јун 2012.
|-
!|Група E:Сао Бернардо до Кампо, Бразил
!|Група Ф:Комаки, Јапан
!|Група Г:Фошан, Кина
!|Група Х:Београд, Србија
|-
|
 
 
 
 
|
 
 
 

|
 
 

 
|
 
 
 

|-
!colspan=4|Трећа недеља22–24. јун 2012.
|-
!|Група И:Осака, Јапан
!|Група Ј:Бангкок, Тајланд
!|Група K:Луохе, Кина
!|Група Л:Тајпеј, Кинески Тајпеј
|-
|
 
 
 

|
 
 
 
 
 
|
 
 
 
 
|
 
 
 

|-
!colspan=4|Четврта недеља
Завршни турнир27. јун - 1. јул 2012.
|-
!colspan=4|Нингбо|-
|colspan=4 align=center|
|}

 Такмичење по групама 

 Прва недеља 

 Група А 

 Група Б 

 Група Ц 

 Група Д 

 Друга недеља 

 Група Е 

 Група Ф 

 Група Г 

 Група Х 

 Трећа недеља 

 Група И 

 Група Ј 

 Група К 

 Група Л 

 Табела 

 Завршница 

 Коначан пласман 

 Награде 
 Најкориснији играч:   Меган Хоџ

 Најбољи поентер:   Меган Хоџ

 Најбољи нападач:   Јоана Паласиос

 Најбољи блокер:   Таиса Менезес

 Најбољи сервер:   Неслихен Дарнел

 Најбољи техничар:   Ноцара Томком

 Најбољи примач:   Gülden Kayalar

 Најбољи либеро: '''  Xian Zhang

Састави победничких екипа

Спољашње везе 
 Званични сајт такмичења

Светски гран-при у одбојци
Одбојка у Кини
Одбојка у 2012.